Wladislaus I Herman (1079-1102)
Wladislaus IV (1306-1333), als koning Wladislaus I